Passa – okres
 Passa – miejscowość we Francji